Gallatin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Gallatin County (Illinois) 
 Gallatin County (Kentucky) 
 Gallatin County (Montana)